Поміст (будівельна справа)
 Поміст (гірництво)